РСО:
 Российские студенческие отряды — российская молодёжная общественная организация.
 Российское спортивное общество — общественная организация русской эмиграции в Париже.  
 РСО-А — Республика Северная Осетия — Алания
 Ресурсоснабжающие организации.
 Режимно-секретный отдел — подразделение в российских организациях, отвечающее за обеспечение режима секретности.